Dino Bertolino – ciclista italiano degli anni 1920
 Elena Maureen Bertolino – attrice italiana nota come Marina Berti (1922-2002)
 Enrico Bertolino – comico e conduttore televisivo italiano (1960)
 Giuseppe Bertolino – pittore e scultore italiano (1958)